Владимир Силкин:
 Силкин, Владимир Иванович (1925—?) — полный кавалер ордена Славы, лишён всех званий и наград.
 Силкин, Владимир Николаевич (род. 1957) — префект Северного административного округа Москвы (2010—2012).